RC steht für:

 Atlantic Airways, IATA-Code der Fluggesellschaft der Färöer
 Radio Control, siehe Funkfernsteuerung
 Rational Choice, ein Theoriekonzept aus den Sozialwissenschaften
 Reconfigurable Computing, eine Aufbauart von Computern
 Recycling
 Reformiertes Convict Halle (Saale), ein Wohnheim und kirchliche Stiftung
 Release Candidate (Freigabekandidat), Entwicklungsstadium einer Software
 Republik China (Taiwan) nach dem ICAO-Code
 Republikanischer Club, ein Verein der außerparlamentarischen Opposition (APO) in West-Berlin
 Research Chemical, englische Bezeichnung für eine Neue psychoaktive Substanz
 Resin Coated (englisch „harzbeschichtet“), siehe RC-Papier
 Resistance Class, siehe Einbruchschutz #Widerstandsklassen
 resistor/capacitor, die Zusammenschaltung eines Widerstandes mit einem Kondensator, siehe RC-Glied
 Resource Code, ein Ressourcendateiformat für Windows und OS/2
 Ritchey-Chrétien-Cassegrain-Teleskop, ein komafreies Spiegelteleskop
 Route Coloniale, Fernstraße in Französisch-Indochina
 Lexus RC, japanisches Automobil
 eine schwedische Lokomotivbaureihe, siehe SJ Rc

RC als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Vogtlandkreis (für Reichenbach im Vogtland)
 Großbritannien: Reading
 Italien: Metropolitanstadt Reggio Calabria
 Norwegen: Mandal in der Provinz Vest-Agder
 Kfz-Nationalitätszeichen für die Republik China (Taiwan) bzw. die Volksrepublik China

Siehe auch:
 RC4

Abkürzung